Calame ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Calame (1810–1864), Schweizer Maler
 Arthur Calame (1843–1919), Schweizer Maler
 Charles-Edouard Calame (1815–1852), Schweizer Maler, Radierer, Lithograf und Zeichner
 Claude Calame (* 1943), Schweizer Gräzist, Semiotiker und Kulturanthropologe
 Erich Calame (1900–1977), Schweizer Maler und Dozent
 Francine John-Calame (* 1954), Schweizer Politikerin
 Geneviève Calame (1946–1993), Schweizer Musikerin, Komponistin und Lehrerin
 Gustav Calame (1830–1905), deutscher Reichsgerichtsrat
 Henri Calame (1867–1936), Schweizer Politiker
 Jules Calame (1852–1912), Schweizer Politiker
 Louis Calame (1863–1931), Schweizer Maler, Kunstgewerbler, Herausgeber, Professor und Stadtrat
 Marie-Anne Calame (1775–1834), Schweizer Sozialreformerin, Gründerin eines Waisenhauses